Woodfield ist der Familienname von:
 Randall Brent Woodfield (* 1950), US-amerikanischer Serienmörder

Sonstiges:
 Woodfield-Kanal, Meerenge im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis